Хелминьский пове́т () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Куявско-Поморское воеводство. Центр повета — город Хелмно. Занимает площадь 527,62 км². Население — 52 361 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Хелмно
 городские гмины: Хелмно
 сельские гмины: Гмина Хелмно, Гмина Киево-Крулевске, Гмина Лисево, Гмина Папово-Бискупе, Гмина Стольно, Гмина Унислав

Демография 
Население повята дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Куявско-Поморского воеводства